Interlenghi è un cognome italiano che può riferirsi a;
Franco Interlenghi, attore
Antonella Interlenghi, attrice figlia di Franco Interlenghi e Antonella Lualdi